Anastácio da Pérsia — mártir sassânida convertido ao cristianismo; morto em 628. É geralmente o "Santo Anastácio" na língua portuguesa.
 Papa Anastácio I — papa entre 399 e 401
 Papa Anastácio II — papa entre 496 e 498
 Anastácio I de Antioquia — patriarca de Antioquia entre 561 e 571 e entre 593 e 599 d.C.
 Anastácio II de Antioquia — patriarca de Antioquia entre 599 e 609
 Anastácio Sinaíta — escritor eclesiástico e monge do século VII

Geografia 
Santo Anastácio (São Paulo) — município do estado de São Paulo, Brasil
Rio Santo Anastácio

Desambiguações de santos
Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos